Pauer ist der Familienname folgender Personen:
 Elan Pauer (Pseudonym von Oliver Schwerdt; * 1979), deutscher Musiker, Musikkritiker und Musikproduzent
 Elisabeth Pauer (* 1983), österreichische Leichtathletin

 Franz Pauer (1870–1936), österreichischer Verwaltungsbeamter und Politiker

 Fritz Pauer (Friedrich Pauer; 1943–2012), österreichischer Jazzpianist
 Gyula Pauer (1941–2012), ungarischer Künstler, Schauspieler und Filmemacher
 Hans Pauer (1904–1989), österreichischer Archivar und Bibliothekar
 Hedwig Pauer, österreichische Ordensfrau, 2. Äbtissin des Klosters Marienfeld
 Herlinde Pauer-Studer (* 1953), österreichische Philosophin
 János Pauer (1814–1889), ungarischer Historiker und Geistlicher, Bischof von Székesfehérvár 
 Jiří Pauer (1919–2007), tschechischer Komponist
 Joseph Pauer (1758–1840), österreichischer Industrieller
 Joseph Chrysostomus Pauer (1756–1826), österreichischer Geistlicher, Bischof von St. Pölten
 Karl Gottfried Pauer (vor 1747 – nach 1766), ungarischer Jurist und mathematischer Schriftsteller
 Maria Pauer († 1750), Opfer der Hexenverfolgung

 Nada Ina Pauer (* 1986), österreichisch-deutsche Langstreckenläuferin
 Nina Pauer (* 1982), deutsche Journalistin
 Stefan Pauer (1922–2011), österreichischer Bergsteiger
 Walther Pauer (1887–1971), deutscher Energiewirtschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Paur
 Power